Прасковья Долгорукова:
 Долгорукова, Прасковья Васильевна (в браке Мусина-Пушкина; 1754—1826) — придворная дама эпохи Екатерины Великой.
 Долгорукова, Прасковья Николаевна (в браке Лачинова, Ланская) — модель портрета Рокотова.
 Долгорукова, Прасковья Юрьевна (ур. Хилкова; 1692—1730) — несостоявшаяся тёща Петра II.